YGZ steht für:
 Flughafen Grise Fiord, Grise Fiord, Nunavut, Kanada (IATA-Code)
 YGZ-2300, Tankfahrzeugversion des Militärfahrzeuges DAF Y-2300

Abkürzung